Lijst van Amsterdamse metrostations
 Lijst van Brusselse metrostations
 Lijst van Rotterdamse metrostations